Bell P-63 Kingcobra – amerykański samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 Bell 309 KingCobra – amerykański, prototypowy śmigłowiec szturmowy z lat 70. XX wieku

Zobacz też 

 Kobra królewska